Simmert ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Simmert (* 1972), deutscher Politiker (Bündnis 90/Die Grünen)
 Christel Schuran-Simmert (1950–2014), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen)